Натуральне число 805
 805 рік до нашої ери
 805 рік нашої ери